Az Aluinvent DVTK Miskolc Miskolc város női profi kosárlabda-csapata.

Sikerek
 Magyar Kupa
 Győztes (4): 1993, 1994, 2016, 2022
 Ezüstérmes (4): 1997, 2005, 2015, 2021
  Magyar bajnokság
 Ezüstérmes (4): 1991–1992, 1993–1994, 1995–1996, 2014–2015, 2018–2019
 Bronzérmes (4): 1958/1959, 1992/1993, 1994/1995, 2004/2005

2016-ban a csapat Miskolc városától megkapta az Év sportolója díjat (egyénileg Czank Tímea, a csapat kapitánya is kiváló sportoló lett).

Korábbi nevek
1957–1992 DVTK (Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre)
1992–2007 DKSK (Diósgyőri Kosarasok Sport Köre)  
1991–1995 DKSK-SeM
1995–2000 DKSK-BorsodChem
2006 DKSK-Oldies Rádió
2007–2012 DKSK-MISI (DKSK-Miskolci Sportiskola) 
2012– DVTK (Diósgyőri VTK)
Work Force-DVTK 2012–2013
Aluinvent DVTK 2013–

Jelenlegi keret 
* Utolsó módosítás: 2022. december 27.

Források
 dvtk.eu/aluinvent-dvtk-kosarlabda-csapat/
 minap.hu – Miskolc város napján ők kaptak kitüntetést 

Magyar kosárlabdacsapatok
Diósgyőri VTK